Радій — радіоактивний хімічний елемент.
 Радій — підприємство з проектування, розробки та виготовлення автоматизованих систем управління технологічними процесами для атомних електростанцій України.
 Радій Федорович Полонський — український письменник і журналіст.
 Радій Володимирович Радутний — сучасний український письменник-фантаст.